Niki – austriackie linie lotnicze
Niki – grecki niszczyciel
Niki (Nicole Zefanya) – indonezyjska piosenkarka
Niki Ikonomu – polska piosenkarka